Bridgeton (Carolina del Nord)
 Bridgeton (Missouri)
 Bridgeton (Nova Jersey)

 Bridgeton (videojoc)